El término Kidman puede estar referido o vinculado a algunos de los artículos de Wikipedia que se indican a continuación:

Personas 
 Antonia Kidman (1970-), actriz, periodista y presentadora de televisión australiana, también conocida por ser la hermana menor de la actriz Nicole Kidman.
 Billy Kidman (1974-), también conocido simplemente como Kidman, luchador profesional estadounidense.
 Jens Kidman (1966-), vocalista principal de la banda sueca 'Tech Metal Meshuggah'.
 Nicole Kidman (1967-), también conocida como Nicole Mary Kidman, actriz y productora de ascendencia australiana.

Miscelánea 
 S. Kidman & Co, uno de los productores de carne vacuna más grandes de Australia, con un rebaño estimado de 185.000 bovinos (empresa fundada en 1899 por Sidney Kidman).